Op het toernooi van Wimbledon in 2005 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 22 juni tot en met 2 juli 2005.

De als eerste geplaatste Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez moesten zich wegens een blessure van Suárez vlak voor het toernooi afmelden.

Cara Black en Rennae Stubbs waren titelverdedigsters, maar op dit toernooi speelden zij niet als team. Stubbs speelde samen met Lisa Raymond – zij waren als derde geplaatst, maar verloren al in de eerste ronde. Black speelde samen met Liezel Huber – zij waren als tweede geplaatst en wisten alle concurrentes van zich af te schudden.

In de finale won het als tweede geplaatste duo Cara Black / Liezel Huber (Zimbabwe/Zuid-Afrika) van het ongeplaatste koppel Svetlana Koeznetsova (Rusland) en Amélie Mauresmo (Frankrijk) met 6–2 en 6–1.

De Belgische Els Callens speelde samen met Emmanuelle Gagliardi uit Zwitserland. Door de afmelding van het eerste reekshoofd waren zij als zeventiende aan de plaatsingslijst toegevoegd. Ze bereikten de derde ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2005